Scotch Cup 1966 var den ottende udgave af curlingturneringen Scotch Cup, og den blev afviklet i arenaen PNE Forum i Vancouver, British Columbia, Canada. Turneringen blev for syvende gang vundet af Canada, som besejrede Skotland med 12-5 i finalen. Det var sjette gang, at Skotland måtte nøjes med andenpladsen i turneringen.

I dag betragter World Curling Federation Scotch Cup 1966 som det ottende VM i curling for mænd.

Resultater

Grundspil 

De syv deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold gik videre til semifinalerne.

Slutspil

Semifinaler

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 http://results.worldcurling.org/Championship.aspx?id=13 

1966
Sport i 1966
Curling i Canada
Sport i Vancouver